

Geografia

Regno Unito
 Yell – isola delle Shetland (Scozia)

Stati Uniti
 Yell – contea dell'Arkansas 
 Yell – towship dell'Arkansas, nella Contea di Benton
 Yell – township dell'Iowa, nella Contea di Boone
 Yell – township dell'Iowa, nella Contea di Webster

Musica
 Yell! – gruppo musicale britannico
 Yell – tipo di voce death
 Yell – album del Solouk Duo del 2013

Persone
 Archibald Yell – politico statunitense (1797-1847)

Altro
 Yell Group – azienda britannica